Бодиско:

 Бодиско — древний европейский дворянский род, прослеживается с XII в.
 
 Бодиско, Андрей Андреевич; полковник; № 5962; 3 декабря 1839; георгиевский кавалер.
 Бодиско, Борис Андреевич (1800—1828) — член тайного «Общества Гвардейского экипажа», участник восстания на Сенатской площади.
 Бодиско, Василий Константинович (1826—1873) — якутский гражданский губернатор, действительный статский советник
 Бодиско, Владимир Александрович (1820—1878) — российский дипломат.
 Бодиско, Константин Константинович (1831—1902) — генерал от кавалерии, член Военного совета Российской империи.
 Бодиско, Михаил Андреевич (1803—1867) — морской офицер, член Общества офицеров Гвардейского экипажа, декабрист.
 Бодиско, Николай Андреевич (1756—1815) — российский контр-адмирал, главный командир Свеаборгского порта.
 Бодиско, Павел Андреевич; полковник; 22 марта 1917; георгиевский кавалер.
 Бодиско, Теофила фон (1873—1944) — эстонско-немецкая писательница.
 Бодиско, Фёдор Николаевич; лейтенант; № 4519; 18 декабря 1830; георгиевский кавалер.
 Бодиско, Яков Андреевич; полковник; № 7976; 26 ноября 1848; георгиевский кавалер.